Branzino – nome comune di Dicentrarchus labrax
 Branzino maculato – nome comune di Dicentrarchus punctatus